Bouchard I de Lyon (vers 923 – 963) est un archevêque de Lyon.
Bouchard I de Souabe est un duc de Souabe (909-911), margrave de Rhétie et comte de Thurgovie et de Bar.
Bouchard I de Vendôme est un comte de Vendôme ().
Bouchard I de Zollern est un comte de Zollern (mort en 1061).